Thérèse de l'Enfant Jésus désigne plusieurs religieuses  dont la plus célèbre est Thérèse de Lisieux.

Carmélites

 Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face (ou Sainte Thérèse de Lisieux) (1873-1897, religieuse et docteur de l'église). Canonisée en 1925 et faite docteur de l'Église en 1997.
 Bienheureuse Thérèse de l'Enfant Jésus et de Saint Jean-de-la-Croix (1909 - 1936) est une des trois Carmélites martyres de Guadalajara lors de la Guerre d'Espagne.

Laïques

 Vénérable Anita Cantieri (en religion Thérèse de l'Enfant Jésus), laïque italienne, membre du Tiers-Ordre carmélite.

Notes et références